Le terme Bonnet rouge peut se référer :
 à la coiffure portée lors de la Révolution  ; sous le nom de bonnet phrygien, elle était un symbole de liberté et de civisme ; actuellement elle coiffe Marianne, l'allégorie de la République française ;
 à une révolte de paysans en Bretagne au  (Ar Bonedou Ruz, voir les articles Révolte du papier timbré et Sébastien Le Balp, ce dernier étant chef des Bonnets rouges) ;
 à des lutins de la mythologie anglaise (voir l'article Bonnet-Rouge) ;
 à des écoles du bouddhisme tibétain (voir l'article Nyingmapa)
 à une section de la  commune de Paris sous la Révolution (voir l'article Section du Bonnet-Rouge) ;
 à un journal français, Le Bonnet rouge (1913-1922), (voir aussi Le Journal dans la même section) ;
 à la Bonnets rouges, une bière issue de la brasserie Lancelot ;
 à l'explorateur Jacques-Yves Cousteau et aux hommes d'équipage de son navire d'exploration océanographique la Calypso, hommage à Jean Pierre Serventi, premier scaphandrier plongeur de la Calypso mort en « mission », en signe de reconnaissance et de respect envers les scaphandriers dit « pieds lourds » (Mission du grand congloue);
 au Mouvement des Bonnets rouges, un mouvement de protestation apparu en Bretagne en .

Voir aussi 
 Bonnet phrygien